Березанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Березанська сільська рада — Одеська область, Біляївський район
 Березанська сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район

Див. також 
 Березанська селищна рада
 Березинська сільська рада
 Березинська селищна рада
 Березинівська сільська рада